4X ou 4x est un code aux multiples significations possibles comme celles ci-après.

En matière de jeux vidéos 
 Un jeu vidéo de grande stratégie de type 4X a pour fils conducteurs l’eXploration, l’eXpansion, l’eXploitation et l’eXtermination (eXplore, eXpand, eXploit and eXterminate, en anglais ; voire eXperience, dans une version 5X / Five X plus récente).
 Aurora 4x en est un exemple, sorti en 2004.

En sport 
 Le 4X / four-cross est une compétition de vélo tout terrain.

Dans d'autres types de transports 
 Le Gépébus Oréos 4X est un midibus du constructeur français PVI.
 4X est le code d'identification internationale d' civils.

Voir aussi